Une laie est un sentier dans une forêt ou une futaie. De nos jours on parle plutôt de « ligne » ou « layon ».

Notes et références 

Sentier
Forêt